Der 5. grönländische Landesrat hielt fünf Sitzungen ab:

1935 fand keine Sitzung statt. Das Ende der Sitzung von 1938 ist nicht überliefert.

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 05 gronlandischen Landesrats
05